

Brasil 
Catedral de Nossa Senhora da Conceição (Guarulhos)
Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Imaculada Conceição (Santa Maria)
Catedral Nossa Senhora da Conceição (Cachoeira do Sul)
Catedral Metropolitana de Campinas
Catedral Arquidiocesana Nossa Senhora da Conceição — em Aracaju

Outros países 
Burquina Faso
Catedral da Imaculada Conceição de Uagadugu

Chile
Catedral de Concepción (Chile)

Coreia do Sul
Catedral de Myeong-dong — em Seul

Moçambique
Catedral de Maputo

Rússia
Catedral da Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria — em Moscovo

Timor-Leste
Catedral da Imaculada Conceição (Díli)

Vietname
Basílica de Notre-Dame de Saigão

Desambiguações de templos